Dick Yderström, švedski hokejist, * 28. avgust 1947, Švedska.

Yderström je vso kariero igral za klub Södertälje SK v švedski ligi, skupno osemnajst zaporednih sezon, v katerih je odigral 477 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 231 golov.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh srebrnih medalj.

Statistika kariere

|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 64/65
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 65/66
|
| 1
|
|
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 12
| 5
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 11
| 9
| 20
|
| 22
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 7
| 14
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 13
| 7
| 20
| -16
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 10
| 7
| 17
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 17
| 5
| 22
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 31
| 21
| 5
| 26
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 22
| 7
| 29
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 35
| 23
| 11
| 34
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 34
| 12
| 11
| 23
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 17
| 7
| 2
| 9
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 26
| 13
| 7
| 20
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 12
| 9
| 5
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 31
| 10
| 7
| 17
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
| 15
| 12
| 6
| 18
|
| 16
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 375
| bgcolor="#7FFF00" | 199
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" | 311
| bgcolor="#7FFF00" | -16
| bgcolor="#7FFF00" | 300
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK